«Легенда о княгине Ольге» — советский художественный фильм 1983 года, историческая драма режиссёра Юрия Ильенко. Многоплановое поэтическое повествование на основе летописей и сказаний, воссоздающее образ Ольги, княгини Киевской Руси середины X века, первой из русских правителей принявшей христианство.

Сюжет 
Посвящение во вступительной заставке:
В 1015 году в стольном граде Киеве умирал князь Владимир, прозванный в народе «Красное Солнышко», тот, что крестил Русь

Престарелый князь Владимир Красное Солнышко, внук Ольги, умирает в своих покоях. Он вспоминает свою жизнь от отрочества до прихода в Новгород на княжение. Перед зрителем проходит несколько версий жизни Ольги, основанных на воспоминаниях знавших её людей: монаха Арефы, ключницы Малуши и самого князя Владимира. Версий, порой взаимоисключающих, но именно потому дающих противоречивый и сложный образ великой княгини.

Память — это совесть, это — судья, это — мерило бытия. У кого нет памяти — тот мёртв.

В ролях 
 Людмила Ефименко — княгиня Ольга
 Лесь Сердюк — князь Святослав Игоревич, сын Ольги, отец Владимира
 Ваня Иванов — князь Владимир в юности
 Константин Степанков — воевода Свенельд
 Иван Миколайчук — Владимир I, великий князь Киевский, внук Ольги
 Иван Гаврилюк — Рус, возлюбленный Ольги (убит по приказу князя Игоря)
 Дмитрий Миргородский — грек Арефа, монах-черноризец
 Николай Олялин — Вещий Олег, князь
 Светлана Ромашко — ключница Малуша, возлюбленная Святослава, мать Владимира
 Георгий Морозюк — гонец Вивера
 Александр Денисенко — князь Игорь, муж Ольги, отец Святослава
 Виктор Демерташ — князь Мал, правитель племени древлян
 Юрий Дубровин — Человек «Дерево-туча»
 Михаил Голубович — немой конюх
 Леонид Оболенский — Ильм-волхв
 Александр Загребельный — Воин-песельник
 Иван Савкин — новгородский воевода
 Филипп Ильенко — князь Святослав в детстве

В эпизодах 
 Николай Вороненко
 Виктор Панченко
 Александр Пархоменко
 Наталья Гура
 Евгений Коваленко
 Алексей Колесник
 И. Марчук
 В. Михеев
 Константин Степанков (младший) — гридень
 А. Нестор
 А. Великодный
 А. Коницкий
 О. Стасюк
 Света Александрова
 В. Литвак
 Виктор Маляревич
 Юрий Мысенков
 Юрий Рыбальченко
 Игорь Шкурин
 Владик Комаров
 группа пантомимы «Мимикричи» под руководством Владимира Крюкова

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик — Юрий Ильенко
 Оператор-постановщик — Вилен Калюта
 Сценарист — Юрий Ильенко
 Художники-постановщики — Василий Бескровный, Василий Софронов
 Художник по костюмам — Ирина Бойчук
 Художник по гриму: Алефтина Лосева
 Композитор — Евгений Станкович
 Звукооператор — Виктор Брюнчугин
 Режиссёр: Витольд Янпавлис
 Операторы: М. Степанова, Александр Шумович
 Комбинированные съёмки: художник Михаил Полунин, оператор Александр Пастухов
 Художники-декораторы: Ю. Тышкевич, Г. Усенко, В. Рожков
 Фрески художника Петра Редько
 Монтаж: Элеонора Суммовская
 Редактор: Владимир Сосюра
 Ассистенты
 режиссёра: Г. Горичева, В. Волошин, В. Капитоненко, Н. Федюк, Сергей Олейник
 оператора: Владимир Белощук, И. Иванов, Александр Шигаев
 художника по костюмам: Н. Совтус
 Художник-фотограф: Л. Критенко
 Мастер по свету: В. Коренский
 Пиротехник: В. Сукалов
 Административная группа: Г. Подорожникова, А. Гайко, В. Цыба, Р. Тышковец
 Государственный симфонический оркестр театра оперы и балета им. Т. Г. Шевченко
 Дирижёр: Степан Турчак
 Главный консультант: доктор исторических наук Г. Сергиенко
 Консультант: кандидат исторических наук И. Шекера
 Директор: Николай Весна

Технические данные 
 Длительность — 128 мин.
 Формат — широкоформатный
 Вид — игровой
 Премьера — 27 февраля 1984 г.
 Серий — 2

Фестивали и награды 
 1984 — 17 Всесоюзный кинофестиваль (Киев) в программе художественных фильмов: приз и диплом за лучшую операторскую работу — Вилен Калюта («Легенда о княгине Ольге»).

Примечания

Ссылки 
 «Легенда о княгине Ольге» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Постер фильма

Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы Юрия Ильенко
Фильмы СССР 1983 года
Исторические фильмы СССР
Фильмы-биографии СССР
Исторические фильмы о X веке
Исторические фильмы о XI веке
Святослав Игоревич
Фильмы о Древней Руси
Фильмы на русском языке
Фильмы на украинском языке